Довженко, Александр: Довженко, Александр — украинский профессиональный игрок в покер. 
 Довженко, Александр Петрович (1894—1956) — советский кинорежиссёр.
 Довженко, Александр Романович (1918—1995) — врач, психиатр, психотерапевт, нарколог.
 Довженко, Александр (род. 1966) — израильский хоккеист.